Cayambe bezeichnet

Cayambe (Vulkan), einen Vulkan in Ecuador
Cayambe (Stadt), eine Stadt am Fuß des Vulkans in Ecuador
ein indigenes Volk der Kichwa, siehe Kayampi
Cayambe (Musikstil), einen populären Musikstil in Ecuador
Kanton Cayambe, einen Kanton in Ecuador